Леони́д Ива́нович Ля́мин — имя нескольких русских государственных деятелей:
 Леонид Лямин (1898—1938) — государственный деятель, председатель Хабаровского облисполкома в 1937 году;
 Леонид Лямин (род. 1938) — сварщик, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин Тольятти.